Wackernagel ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Wackernagel-Jacobs (* 1950), deutsche Politikerin (SPD) und Filmproduzentin
 Christof Wackernagel (* 1951), deutscher Schauspieler und Autor, ehemaliger Terrorist der RAF
 Daniel Haag-Wackernagel (* 1952), Schweizer Biologe
 Emanuel Wackernagel (1846–1902), Schweizer Zeitungsverleger und Politiker
 Elisabeth Wackernagel (* 1947), deutsche Politikerin (CDU)
Erika Wackernagel (1925–1995), deutsche Schauspielerin
 Gertrud Wackernagel (1888–1985), Schweizer Missionarin in Südafrika, Redakteurin
 Hans Georg Wackernagel (1895–1967), Schweizer Volkskundler
 Jacob Wackernagel (1853–1938), Schweizer Indogermanist
 Jacob Wackernagel jun. (1891–1967), Schweizer Rechtshistoriker
 Katharina Wackernagel (* 1978), deutsche Schauspielerin
 Lars Wackernagel (* 1975), deutscher Radrennfahrer
 Martin Wackernagel (1881–1962), Schweizer Kunsthistoriker
 Mathis Wackernagel (* 1962), Schweizer Vordenker der Nachhaltigkeit

 Philipp Wackernagel (1800–1877), deutscher Hymnologe
 Rudolf Wackernagel (1855–1925), Schweizer Historiker und Staatsarchivar
 Sabine Wackernagel (* 1947), deutsche Schauspielerin
 Werner Wackernagel (* 1974), österreichischer Augenarzt und Ophthalmo-Onkologe
 Wilhelm Wackernagel (1806–1869), deutscher Germanist
 Wilhelm Wackernagel (Stenograph) (1833–1881), deutscher Stenograph und Lokaljournalist 
 Wolfgang Wackernagel (1927–2000), Schweizer Advokat, Archivar

Siehe auch:
 Wackernagels Gesetz